John J. York
 John York (muzyk)